Deux basiliques du Venezuela  ont été nommées basilique Notre-Dame-de-Coromoto en raison de leur dédicace à Notre-Dame de Coromoto :
 la cathédrale-basilique Notre-Dame-de-Coromoto de Guanare ;
 la basilique Notre-Dame-de-Coromoto de la paroisse civile de .

~NotreDameCoromoto
NotreDameCoromoto